Герцог Мишель-Жозеф де Бурнонвиль (; , Мехелен — , Мадрид) — испанский военачальник и дипломат.

Биография 

Второй сын маркиза Жана-Франсуа-Бенжамена де Бурнонвиля и Мари-Фердинанды де Сент-Альдегонд.

Начал военную карьеру в Испанских Нидерландах, на службе у курфюрста Баварского в качестве капитана кавалерии.

В 1701 году стал полковником и бригадиром-инспектором пехоты. В 1704 году был произведен в лагерные маршалы, затем 31 октября 1706 стал капитаном Королевской гвардии алебардистов в Нидерландах, и в том же году генерал-лейтенантом королевских армий.

6 сентября 1709 года был пожалован Филиппом V в рыцари ордена Золотого Руна. Орденскую цепь получил из рук курфюрста Баварского в следующем году в Компьене. В 1710 году отправился в Испанию, чтобы сражаться в войне за наследство, служа делу Филиппа V. После того, как военные действия в Испании закончились, Бурнонвиль занялся дипломатической работой, которая принесла ему некоторое политическое влияние, хотя герцог де Сен-Симон считает его человеком посредственных способностей.

В 1712 году он был назначен губернатором Жироны, а в октябре 1715 года был возведен королем в достоинство гранда Испании 1-го класса и получил титул герцога Бурнонвиля. Этот титул относился к знати королевства Кастилии, в отличие от уже существовавшего французского, и, как и грандство, носил персональный характер. 21 февраля 1717 прошел церемонию «покрытия головы».

В 1718 году герцог Бурнонвиль был назначен главнокомандующим в Старой Кастилии, но его стремительная военная карьера завершилась в следующем году назначением капитаном фламандской роты королевской гвардии. В этом качестве принес присягу королю 16 июня 1720.

В 1720 году стал дворянином Палаты короля. В 1722 году добился назначения послом во Францию, хотя вскоре был отстранен от должности. Представлял Испанию как первый из трех полномочных министров на Суассонском конгрессе в августе 1727, где был вынужден согласиться на отмену блокады Гибралтара и разрешить англичанам свободную торговлю в испанских колониях в Америке.

В 1726—1729 годах был послом в Вене, сменив впавшего в немилость барона Рипперду. По возвращении в Мадрид в марте 1729 Бурнонвиль получил звание генерал-капитана королевских армий.

6 июля 1738 был награжден орденом Святого Януария.

Был холост. С королевского разрешения от 17 сентября 1739 его наследником стал племянник Франсуа-Жозеф де Бурнонвиль.

Литература 

 , p. 843
 Bossard R. Le premier Congrès européen de la Paix, 1728—1731. Une séance du congrès de Soissons par Augustin-Oudart Justina // Versalia. Revue de la Societé des Amis de Versailles. — Année 2016. — № 19. — pp. 109—114 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 290—291
 , p. 469—470

Ссылки 

 

Участники войны за испанское наследство
Послы Испании во Франции
Послы Испании в Австрии
Генералы Испании
Гранды Испании
Бурнонвили